Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo e sono riusciti a ripetersi sconfiggendo in finale Vasek Pospisil e Jack Sock per 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno)

  Leander Paes /  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)
  Marcel Granollers /  Marc López (secondo turno)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (secondo turno)

Wildcard

  Mackenzie McDonald /  Tim Smyczek (primo turno)

  Steve Johnson /  Sam Querrey (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2014